Helvetesgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Helvetesgölen (Kulltorps socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Helvetesgölen (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn